

События 
 Клавдий Мамертин и Флавий Невитта вступили в должность консулов.
 Юлиан собрал христианских епископов. Указы, разрешавшие открывать храмы старых богов, приносить жертвы и восстанавливать их культы. Юлиан переехал в Антиохию и в союзе с Аршаком II стал готовиться к походу против персов. Когда сгорел храм Аполлона Дафнейского, Юлиан закрыл самую большую церковь в Антиохии.
 Неудачное наступление Муюнов на Лоян.
 Крупные землетрясения в Никее и Эль-Караке.

Родились 
 Месроп Маштоц — выдающийся армянский учёный, просветитель, миссионер.
 Сяоу-ди — тринадцатый император империи Цзинь.

Скончались 
 Артемий Антиохийский — христианский святой, великомученик.
 Дорофей Тирский — христианский святой, священномученик.
 Мануил, Савел и Исмаил — христианские святые, мученики.
 Юлиан — викарий Рима, был убит.

См. также